300 Entertainment — американский лейбл звукозаписи, принадлежит компании Warner Music Group. Основан Лиором Коэном, Роджером Голдом, Кевином Лайлзом и Тоддом Московицом. Список жанров лейбла включает в себя различные жанры, такие как хип-хоп, рок, поп, электронная, альтернативная музыка и кантри. На данный момент, контракт с лейблом подписали Young Thug, YNW Melly, TLE Cinco, Rejjie Snow, Megan Thee Stallion, Fetty Wap, Lil Keed, Cheat Codes, Highly Suspect, Tee Grizzley, Famous Dex, Shy Glizzy, Cobi, Meg Mac, Dae Dae, The Hunna, Maggie Lindemann, Bailey Bryan, OMB Peezy, Savage Ga$p и $not. Компания располагается в Нью-Йорке. Лейбл также выступает в качестве дистрибьютора лейбла YSL Records, принадлежащий Янг Тагу, в который входит рэпер Gunna.

Сотрудничество

Финансирование 
Компанию поддерживают широкий круг инвесторов, в том числе Google, инвестиционная компания Columbus Nova, израильско-американский хедж-фонд TOMS Capital, Ноама Готтесмана, бывший цифровой руководитель концерна Warner Music Group Алекс Зубиллага и соучредитель Kemado Records Андрес Санто Доминго.

Atlantic Records 
Atlantic Records подписал соглашение о распространении всего контента 300 Ent. в ноябре 2013 года.

+1 Records 
В 2014 году 300 Ent. объявили, что +1 Records стал официальным партнёром компании.

Unauthorized Entertainment 
В феврале 2017 года старший вице-президент лейбла A&R Селим Буаб запустил подлейбл Unauthorized Entertainment.

Murder Inc. Records 
В июне 2017 года было объявлено, что 300 Entertainment сотрудничают с Murder Inc. Records.

Undercover Prodigy 
В сентябре 2017 года Hopsin дал интервью HardKnocktv, заявив, что он подписал контракт с 300 Ent. Его сингл «The Purge» был выпущен на лейблах 300 Entertainment и Undercover Prodigy. 24 ноября 2017 Hopsin выпустил свой альбом No Shame и дебютировал под 42-м номером в американском чарте Billboard 200.

Исполнители

Ссылки 
 Официальный сайт 300 Entertainment

Примечания 

Лейблы Warner Music
Atlantic Records